„Ondine” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Marine nationale:
 „Ondine” (Q121) – okręt podwodny typu Ariane z okresu międzywojennego
 „Ondine” (Q166) – okręt podwodny typu Orion z okresu międzywojennego i II wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 

Nazwy francuskich okrętów